Aion peut désigner :
 Aiôn, un des dieux du temps dans les mythologies grecque et romaine ; 
 Aion, un album du groupe de musique Dead Can Dance, sorti en 1990 ;
 Aion, un groupe polonais de metal gothique ;
 Aion, un album du groupe de musique finlandais CMX, sorti en 2003 ;
 Aion, une marque automobile spécialisée dans les véhicules électriques, créée par le groupe chinois Guangzhou Automobile (GAC) en 2019.

Voir aussi 
 Aïon. Études sur la phénoménologie du Soi, un essai écrit par C. G. Jung (1951)
 Aion: The Tower of Eternity, un jeu vidéo de type MMORPG
 AION Linguistica, une revue académique